DSV est un sigle qui signifie :
 Deutscher Skiverband (en français, Fédération allemande de ski) ;
 De Sammensluttede Vognmænd, une entreprise danoise de logistique ;
 Delimiter-separated values ;
  (en français, Fédération allemande de natation) ;
 , un navire d'assistance pour un sous-marin scientifique ;
 Direction des services vétérinaires : ancienne dénomination des services de l'Etat en charge, dans chaque département, d'inspections dans les secteurs de la santé et de la protection animales et de la sécurité sanitaire des aliments. Actuellement ces services sont regroupés dans des services déconcentrés : les DDPP ou les DDCSPP ;
 droite souverainiste, une nuance politique des élections législatives françaises de 2022.